Sadok steht für:

 Sadok, jüdischer Priester in der Bibel, siehe Zadok (Priester)
 Sadok (Seliger) († 1260), polnischer Dominikaner
 Omrane Sadok (1937–2021), tunesischer Boxer
 Sadok (Ort), Dorf (ukrainisch Садок) in der Ukraine

Siehe auch:
 Saddok